Hotel Metropol, o bien Hotel Metropole, o similar, puede estar referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Argentina 
 Edificio Hotel Metropole, edificio del Ex Hotel Metropole, ubicado en la esquina de Avenida de Mayo y Salta, en Buenos Aires, uno de los primeros grandes hoteles de la capital de Argentina, inaugurado en 1900, y en la actualidad ocupado por viviendas y oficinas.

Bélgica 
 Hotel Métropole, hotel de 5 estrellas en Bruselas, inaugurado en 1894.